«Spellbound» puede referirse a:

Cine 
 Spellbound (1916), película con Lois Meredith.
 Spellbound (1941), película de John Harlow.
 Spellbound (Recuerda/Cuéntame tu vida) (1945), película de Alfred Hitchcock.

Música 
Álbumes
 Spellbound (1960), álbum de Clifford Jordan.
 Spellbound (1991) álbum de Paula Abdul.
 Spellbound (1999), álbum de Ten.
 Spellbound (1981), álbum de Tygers of Pan Tang.
 Spellbound (2022), álbum de Judy Collins 
Canciones
 Spellbound (1981), canción de Siouxsie and the Banshees.
 Spellbound (1985), canción de Triumph.
 Spellbound (2001), canción de Ira Losco.
 Spellbound (2009), canción de Lacuna Coil.